Illinois kan betekenen:
 Illinois (staat), een van de staten van de Verenigde Staten
 Illinois (regio), een oude regio in het zuidwesten van de staat Illinois
 Illinois (territorium), voormalig territorium dat onder meer de staat Illinois omvatte
 Illinois (volk), het inheemse volk waarnaar de staat is vernoemd
 Illinois (taal), de taal van de stam
 Illinois (album) een muziekalbum uit 2005 van Sufjan Stevens
 The Illinois, een nooit gebouwde wolkenkrabber in Chicago

En in de Verenigde Staten kan het vier rivieren duiden:
 Illinois (rivier in Illinois), zijrivier van de Mississippi in de staat Illinois
 Illinois (rivier in Oklahoma en Arkansas), zijrivier van de Arkansas in de staten Oklahoma en Arkansas
 Illinois (rivier in Oregon), zijrivier van de Rogue in de staat Oregon
 Illinois (rivier in Colorado), zijrivier van de Michigan in de staat Colorado